MTTP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 894 амінокислот, а молекулярна маса — 99 351.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт ліпідів, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки